Lucius Cornelius Lentulus was een populaire naam onder de Cornelii Lentulii, met volgende bekende naamdragers:

 Lucius Cornelius Lentulus (consul in 327 v.Chr.), Romeins senator, politicus en militair
 Lucius Cornelius Lentulus Caudinus (consul in 275 v.Chr.), Romeins senator, politicus en militair
 Lucius Cornelius Lentulus Caudinus (consul in 237 v.Chr.) († 213 v.Chr.), Romeins senator, politicus en militair
 Lucius Cornelius Lentulus (consul in 199 v.Chr.), Romeins senator, politicus en militair
 Lucius Cornelius Lentulus (legatus), Romeins politicus en militair, bode van de zege in de slag bij Pydna
 Lucius Cornelius Lentulus (consul in 130 v.Chr.) († 130 v.Chr.), Romeins senator en politicus 
 Lucius Cornelius Lentulus (proconsul), Romeins senator, politicus en militair
 Lucius Cornelius Lentulus (consul in 3 v.Chr.), Romeins senator en politicus 
 Lucius Cornelius Lentulus Crus († ca. 48 v.Chr.), Romeins senator, politicus en militair
 Lucius Cornelius Lentulus Lupus († ca. 125 v.Chr.), Romeins senator en politicus
 Lucius Cornelius Lentulus Niger († 56 v.Chr.), Romeins senator en politicus